Дженна Стерн (, род. 23 сентября 1967) — американская актриса. Она является дочерью актрисы Саманты Эггар и продюсера Тома Стерна.

Окончила Калифорнийский университет в Беркли. Замужем за актёром Бреннаном Брауном.

Стерн за свою карьеру появилась в нескольких десятках фильмов и телевизионных шоу. На большом экране у неё были роли в «Портрет совершенства» (1997), «Паутина лжи» (1999), «Правила съёма: Метод Хитча» (2005), «16 кварталов» (2006) и «Лучший и самый яркий» (2010). На телевидении Стерн известна благодаря участию в «Закон и порядок», «Закон и порядок: Специальный корпус» и «Закон и порядок: Преступное намерение», где она в общей сложности сыграла девять разных ролей в период между 1999—2013 годами. В 2014 году она присоединилась в роли Посла Соединенных Штатов к третьему сезону сериала Netflix «Карточный домик».

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли